Нови-Сланкамен () — село в Сербии, в общине Инджия, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 3455 жителей (по переписи населения 1991 года — 2977 жителей).

Демография 
В селе Нови-Сланкамен, по переписи 2002 года проживали 2836 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,8 лет (40,6 года у мужчин и 44,9 года у женщин). В селе есть 1147 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,01.

Фото

Примечания

Ссылки 
 План села на карте\"Mapquest"

Населённые пункты Воеводины